Влади́мир Шестако́в:
 Шестаков, Владимир Александрович (род. 1948) — российский актёр, режиссёр.
 Шестаков, Владимир Алексеевич (род. 1947) — российский историк, учёный секретарь Института российской истории РАН.
 Шестаков, Владимир Афанасьевич (род. 1938) — российский политический деятель, депутат Государственной думы II созыва.
 Шестаков, Владимир Зарипзянович (род. 1961) — советский дзюдоист.
 Шестаков, Владимир Захарович (род. 1938) — советский и латвийский учёный в области авиастроения.